Пара Сюко Аояма / Рика Фудзивара — победительница турнира.

Посев 

  Саня Мирза /  Аюми Морита (Отказ)
  Мари-Эв Пеллетье /  Катрин Вёрле ''(Полуфинал)

<li>  Меган Мултон-Леви /  Кортни Нагль (Первый раунд)
<li>  Чагла Бююкакчай /  Ксения Лыкина (Первый раунд)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2010